IL (Instruction List) (Список Инструкций) — язык программирования из группы стандарта IEC61131-3.

Предназначен для программирования промышленных контроллеров. По синтаксису напоминает ассемблер.

Пример: Линейное преобразование (масштабирование сигнала) вида 
LD   x
MUL  A
ADD  B
ST   Y

Применяется для программирования автоматизированных систем управления технологическим процессом и систем промышленной автоматизации, программируемых логических контроллеров.

Изменения по сравнению со стандартом IEC 61131 
Многие разработчики программного обеспечения при соблюдении всех требований IEC 61131-3 вводят дополнительные специфические для разработчика вызовы или функциональные блоки для более полного соответствия своему оборудованию, например, такие как «чтение» или «запись» и «ввод-вывод».

Язык списка инструкций ПЛК фирмы Siemens известен как «Список операторов» или «STL» на английском языке и «Anweisungs-Liste» или «AWL» на немецком, итальянском и испанском языках. Пользователь пакета разработки Simatic может выбирать между немецкой и международной мнемоникой для представления инструкций. Например, «A» для «AND» или «U» для «UND», «I» для «Input» или «E» для «Eingang».

См. также 
Языки программирования стандарта IEC61131-3:
 LD — Релейно-Контактные Схемы
 FBD — Функциональные Блоковые Диаграммы
 SFC — Последовательностные Функциональные Диаграммы
 ST — Структурированный Текст

Языки программирования по алфавиту
Программируемые логические контроллеры